Старосельский — русская и польско-еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Старосельский, Александр Израильевич — старший лейтенант, помощник начальника бронетанковой службы полка; погиб в бою 12 ноября 1980 года в Афганистане; награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени и посмертно орденом Красной Звезды.
 Старосельский, Владимир Александрович (1860 — 1916) — агроном. Некоторое время исполнял обязанности губернатора Кутаисской губернии. Занимался революционной деятельностью.
 Старосельский, Всеволод Дмитриевич (1875—1953) — русский офицер, командир Кабардинского конного полка Кавказской туземной конной дивизии, Конного лейб-гвардии полка и Персидской казачьей дивизии.
 Старосельский, Дмитрий Семёнович (1832—1884) — русский генерал, государственный деятель, Бакинский губернатор (1867—1875).
 Старосельский, Павел Исаакович (1903—1982) — советский учёный, историк науки и техники, биограф, кандидат технических наук.

Двойная фамилия:
 Старосельская-Никитина, Ольга Андреевна (1885—1969) — историк науки и техники, биограф, кандидат исторических наук.

Примечания